Los planetas puede hacer referencia a:
 Los planetas, suite orquestal del compositor inglés Gustav Holst.
 Los Planetas (banda), grupo de rock de Granada (España).
 «Los Planetas (single)», sencillo de la banda española de pop La Buena Vida.
 Los Planetas (serie), serie documental de televisión de la BBC/PBS.